Oberlaimbach steht für:
 Oberlaimbach (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Oberlaimbach (Scheinfeld), Ortsteil der Stadt Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

 Oberlaimbach (Gemeinde Bad Leonfelden), Ortschaft von Bad Leonfelden, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

 Burgstall Oberlaimbach, abgegangene Burg bei Oberlaimbach (Scheinfeld), Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern